Eurymachos () ist der Name mehrerer Gestalten der griechischen Mythologie:

 Eurymachos (Sohn des Hermes), Vater der Eeriboia
 Eurymachos (König der Phlegyer), verwüstete Theben
 Eurymachos (Freier der Hippodameia), von Oinomaos getötet
 Eurymachos (Sohn des Polybos), einer der Freier der Penelope, von Odysseus getötet
 Eurymachos (Sohn des Agenor), ein Troer
 Eurymachos (Trojakämpfer), einer der Griechen im Trojanischen Pferd
 Eurymachos (Sohn des Antenor)
 Eurymachos (Vater des Andros)
 Eurymachos (Sohn des Neoptolemos)

Eurymachos war auch der Name historischer Personen:

 Eurymachos (Sohn des Leontiades), Thebaner des 5. Jahrhunderts v. Chr., während der Belagerung Plataiais getötet

Eurymachos ist ferner der Name

 eines auf der Bahn des Planeten Jupiter kreisenden Asteroiden, siehe (9818) Eurymachos
 eines historischen Frachtschiffes der Blue Funnel Line, in lateinischer Schreibweise Eurymachus